У змаганнях з керлінгу серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2014, які пройшли з 10 по 21 лютого, взяли участь 10 національних збірних.

Всі зустрічі були проведені у керлінговому центрі «Крижаний куб». Час початку матчів вказано місцевий (UTC+4).

Команди 
Участь брали команди:
{| class="wikitable" border="2" cellpadding=5 cellspacing=0
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Soo CA, Су-Сен-Марі
Скіп: Бред Джейкобс
Третій: Раян Фрай
Другий: Ерік Гарнден
Ведучий: Раян Гарнден
Запасний: Калеб Флексі|Harbin CC, ХарбінСкіп: Лю Жуй
Третій: Сю Сяомін
Другий: Ба Десінь
Ведучий: Цзан Цзялян
Запасний: Чжоу Децзя
|Hvidovre CC, Скіп: Расмус Стьєрне
Третій: Джонні Фредеріксен
Другий: Міккель Поульсен
Ведучий: Troels Harry
Запасний: Ларс Віландт
|CC Hamburg, ГамбургЧетвертий: Фелікс Шульце
Скіп: Джон Яр
Другий: Кристофер Барч
Ведучий: Свен Голдеманн
Запасний: Петер Рікмерс
|Curl Aberdeen, АбердинСкіп: Девід Мердок
Третій: Грег Драммонд
Другий: Скотт Ендрюс
Ведучий: Майкл Гудфіллоу
Запасний: Том Брюстер
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Snarøen CC, ОслоСкіп: Томас Ульсруд
Третій: Торгер Нергорд
Другий: Крістоффер Свае
Ведучий: Говард Вад Петерссон
Запасний: Маркус Гейберг
|Moskvitch CC, МоскваСкіп: Андрій Дроздов
Третій: Євген Архипов
Fourth: Олексій Стукальський
Ведучий: Петро Дрон
Запасний: Олександр Козирєв
|Karlstads CK, КарлстадСкіп: Ніклас Едін
Третій: Себастьян Краупп
Другий: Фредрік Ліндберг
Ведучий: Віктор Челль
Запасний: Оскар Ерікссон
|CC Adelboden, АдельбоденСкіп: Свен Мішель
Третій: Клаудіо Пец
Другий: Сандро Тролльє
Ведучий: Сімон Гемпелер
Запасний: Бенуа Шварц
|Duluth CC, ДулутСкіп: Джон Шустер
Третій: Джефф Ісааксон
Другий: Джаред Зезель
Ведучий: Джон Лендстейнер
Запасний: Крейг Браун
|}

 Коловий турнір 

 Матчі 
Початок гри зазначено за московським часом (UTC+4).

 Summary 

 1 сесія Понеділок, 10 лютого, 09:00 2 сесія Понеділок, 10 лютого, 19:00 3 сесія Вівторок, 11 лютого, 14:00 4 сесія Середа, 12 лютого, 09:00 5 сесія Середа, 12 лютого, 19:00 6 сесія Вівторок, 13 лютого, 14:00 7 сесія П'ятниця, 14 лютого, 09:00 8 сесія П'ятниця, 14 лютого, 19:00 9 сесія Субота, 15 лютого, 14:00 10 сесія Неділя, 16 лютого, 09:00 11 сесія Неділя, 16 лютого, 19:00 12 сесія Понеділок, 17 лютого, 14:00 Тайбрейк Вівторок, 18 лютого, 9:00 Плейоф 

 Півфінали Середа, 19 лютого, 19:00 Гра за 3-є місце П'ятниця, 21 лютого, 12:30 Гра за 1-е місце П'ятниця, 21 лютого, 17:30''

Примітки 

Керлінг на зимових Олімпійських іграх 2014